EXQI Лига 2004/2005 годов () — 88-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 11 августа 2004 года и закончился 8 мая 2005 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Плей-офф за выход в Лигу Жюпиле

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2004/2005
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2004 году
Спорт в Бельгии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005